Ю́рий Петро́вич Ильичёв () — советский футбольный тренер.

Биография 
Будучи футболистом, Юрий Ильичев числился в командах «Локомотив» (Москва) и ВМФ (Москва).

После окончания карьеры Ильичев получил степень кандидата педагогических наук в Москве (1964). Свою тренерскую карьеру он начал в СССР. В течение 6 лет специалист возглавлял костромской «Текмаш» (в классе «Б» — втором, затем третьем по значимости дивизионе).

С 1969 по 1972 годы Юрий Ильичев работал со всеми сборными Ирака. Под его руководством молодёжная сборная в декабре 1969 года сумела одержать историческую победу над командой ГДР со счётом 3:0 (в состоявшихся на той же неделе матчах взрослая сборная сыграла с командой ГДР вничью, а сборная армии Ирака ей проиграла).

В 1973 году специалист переехал в Исландию, где на протяжении нескольких лет успешно работал с местными командами «Валюр» и «Викингур» (Рейкьявик). Во время работы в «Валюре» Юрий Ильичев консультировал тренера сборной Исландии  и впоследствии сам был приглашён на этот пост, который и занимал в 1978—1979 годах. Он также тренировал молодёжную сборную Исландии.

Достижения 
 Чемпион Исландии (1): 1976.
 Обладатель Кубка Исландии (2): 1976, 1977.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК ВМС Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский
Тренеры ФК «Спартак» Кострома
Тренеры сборной Ирака по футболу
Тренеры сборной Исландии по футболу
Тренеры ФК «Валюр»
Тренеры ФК «Викингур» Рейкьявик
Кандидаты педагогических наук